Хонаи Мигель Сантос Эрнандес (; 15 февраля 1979, Маракай, Венесуэла), также известный под прозвищем Мехи () — венесуэльский футболист, бывший игрок сборной Венесуэлы. Выступал на позициях левого и крайнего левого защитника.

Клубная карьера 
Мехи, окончив академию ФК «Тенерифе», начал играть в соседнем клубе «Универсидад Лас-Пальмас». После профессионального дебюта он сменил несколько клубов, включая «Реал Мадрид Б» и «Оренсе». В 2002 году он впервые перешел в клуб не из Испании — в шотландский «Данди». Он сыграл там три сезона в Премьершипе и два матча Кубка УЕФА — единственный раз, когда Мехи выходил в еврокубках на поле. В сезоне 2003/04 клуб выбыл из Премьершипа, и в 2005 сезоне Хонаи ушел. В период с 2005 по 2007 год он сменил 4 клуба, прежде чем перейти в клуб «Понтеведра». Затем, в 2009 году, он перешел на сезон в «Мелилью», а после в ФК «Леганес». А закончил карьеру Мехи в родном «Тенерифе», наконец-то дебютировав за ее основной состав через 14 лет после ухода из «Тенерифе Б» в 2001 году. Карьеру Мехи закончил в возрасте 33 лет.

Карьера в сборной 
В 2003 году Мехи был вызван в состав сборной Венесуэлы по футболу в первый раз. Первый матч он сыграл 26 июля 2003 года против Нигерии (матч закончился поражением 0:1). Он попал в заявку Венесуэлы на Кубок Америки 2004, сыграл все 3 матча в группе, но не смог помочь команде, заработавшая лишь 1 очко и занявшая последнее место в группе А. Мехи также участвовал в матчах отбора на ЧМ-2006 и на ЧМ-2010. Последний его матч за сборную прошел 9 сентября 2008 года в отборочном турнире на ЧМ-2010 против Парагвая (Венесуэла проиграла в нем 2:0). За все время Мехи сыграл 29 матчей за первую сборную и не забил голов.

Личная жизнь 
Младший брат Хонаи, Дани Эрнандес, тоже футболист и игрок сборной Венесуэлы, играет на позиции вратаря.

Мехи, долго игравший в системе испанских футбольных лиг, получил испанский паспорт.

Примечания 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Понтеведра»
Игроки ФК «Мелилья»
Родившиеся в Маракай